Алекса́ндр Никола́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Николаевич (1861—1942) — управляющий Невьянского горного округа.
 Кузнецов, Александр Николаевич (1895—1966) — генерал-майор.
 Кузнецов, Александр Николаевич (1903—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кузнецов, Александр Николаевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Александр Николаевич (1923—2016) — Герой Социалистического Труда.